Голова медузы — название, данное расширенным извитым подкожным венам на передней брюшной стенки, имеющим значение окольного пути оттока венозной крови из системы воротной вены.
 Голова-медузы — кактус из рода астрофитум.